Rəsullu – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Rəsullu – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian